Einsatz steht für:
 Einsatz für eine Sache, siehe Anstrengung
 die Verwendung von Einsatzkräften im Bevölkerungsschutz sowie in der Inneren und Äußeren Sicherheit, siehe Einsatz (Einsatzorganisationen)
 Einsatz (Spiel), eine meist einem Geldbetrag entsprechende Wette auf den Spielverlauf oder -ausgang
 Einsatz (Zeitpunkt) in den darstellenden Künsten 
 Arbeitseinsatz
 Militäreinsatz
 Polizeieinsatz
 Rettungseinsatz
 Feuerwehreinsatz
 eine Ablaufart im Arbeitsstudium
 Flaschenpfand in Österreich

Siehe auch:

 Der Einsatz (ein Spielfilm)
 Gewindeeinsatz
 Personaleinsatz
 Wareneinsatz